Оті () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма
 Оті () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Оті () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Оті () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна